Carletto Sposito – attore italiano
 John Sposito – compositore e artista italiano
 Raffaele Sposìto – commediografo, autore televisivo, paroliere e sceneggiatore italiano